Lützow (těžký křižník) může být:

 Lützow (kapesní bitevní loď) – kapesní bitevní loď Deutschland přejmenovaná koncem roku 1939 na Lützow. Kapesní bitevní lodě byly v roce 1940 německým válečným námořnictvem překlasifikovány na těžké křižníky
 Lützow (1937) – nedokončený těžký křižník třídy Admiral Hipper, nedokončen byl prodán a poté i odtažen roku 1940 do Sovětského Svazu